Серия А 1937/1938 () — 9-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 12 сентября 1937 года и завершился 24 апреля 1938 года. В 4-й раз в своей истории победителем турнира стала «Амброзиана-Интер».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1937/1938
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1937 году
Спорт в Италии в 1938 году